Invasione del Trentino del 1703 da parte di Luigi Giuseppe di Borbone-Vendôme, nell'ambito della guerra di successione spagnola
Invasione del Trentino del 1848 da parte dei Corpi Volontari Lombardi del generale Michele Allemandi
Invasione del Trentino del 1866 da parte di Giacomo Medici
Invasione del Trentino del 1866 da parte di Giuseppe Garibaldi